Sweetheart Video — канадская порнографическая киностудия, базирующаяся в Монреале, Квебек.

История 
Студия была основана Джонатаном Блиттом и порноактрисой Никой Ноэлл в 2008 году и специализируется на фильмах лесбийской тематики. Первоначально сценаристом и режиссёром всех фильмов была Ноэлл, но она покинула студию в 2011 году. Сценариями и режиссурой последующих фильмов вначале занимались другие люди из индустрии для взрослых, в том числе Мелисса Моне, Дана Весполи и Джеймс Авалон. Сейчас сценариями и режиссурой всех фильмов занимается Весполи.

Премии и номинации

AVN Awards 
{| class="wikitable" width="55%"
|-
!width="7%"|Год
!width="45%"|Категория
!width="40%"|Работа
!width="8%"|Результат
|-
|rowspan=2 align=center|2010
|Best All-Girl Release
|Girls Kissing Girls 3
|
|-
|Best All-Girl Series
|Lesbian Adventures
|
|-
|rowspan=5 align=center|2011
|rowspan=2|Best All-Girl Series
|Girls Kissing Girls
|
|-
|Lesbian Adventures
|
|-
|Best Educational Release
|Nina Loves Girls 2
|
|-
|Best MILF Series
|Mother Lovers Society
|
|-
|Best Older Woman/Younger Girl Release
|Legends and Starlets 2
|
|-
|align=center|2012
|Best All-Girl Series
|Girls Kissing Girls
|
|-
|rowspan=3 align=center|2013
|rowspan=2|Best All-Girl Series
|Lesbian Adventures
|
|-
|Lesbian Babysitters
|
|-
|Best Ethnic Release — Black
|Lesbian Beauties 7: All Black Beauties
|
|-
|rowspan=7 align=center|2014
|Best All-Girl Release
|Shades of Pink|
|-
|rowspan=2|Best All-Girl Series
|Girls Kissing Girls|
|-
|Lesbian Adventures|
|-
|Best Ethnic Release — Asian
|Lesbian Beauties 9: Asian Beauties|
|-
|Best Ethnic Release — Latin
|Lesbian Beauties 10: Latinas|
|-
|rowspan=2|Best Older Woman/Younger Girl Release
|Lesbian Adventures: Older Women, Younger Girls 3|
|-
|Lesbian Hitchhiker 5|
|-
|rowspan=5 align=center valign=center|2015
|rowspan=2 valign=center|Best All-Girl Release
|Lesbian Beauties 11: All Black Beauties|
|-
|Lexi Belle Loves Girls|
|-
|rowspan=2 valign=center|Best All-Girl Series
|Girls Kissing Girls|
|-
|Lesbian Beauties|
|-
|Best Older Woman/Younger Girl Release
|Lesbian Adventures: Older Women, Younger Girls 5|
|}

 Feminist Porn Awards 

 Основные сериалы 
Студия выпустила много сериалов, в данный список вошли те, у которых вышло много сиквелов:
 Lesbian Adventures Girls Kissing Girls Lesbian Babysitters Lesbian Beauties Mother Lovers Society Lesbian Office Seductions Lesbian Truth or Dare''

Актрисы

Примечания

Ссылки 
 

Порнографические киностудии Канады
Компании Монреаля
Кинокомпании по алфавиту